Petershagen ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Petershagen bzw. Petershagen (Kernstadt), Stadt im Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Petershagen, Ortsteil der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Petershagen (Zeschdorf), Ortsteil der Gemeinde Zeschdorf im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Petershagen, Ortsteil der Gemeinde Casekow im Amt Gartz (Oder) im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Petershagen (später Vorsalz genannt), Ortsteil von Salzgitter-Bad, Niedersachsen
in Polen:
 Pieszkowo (ehemals Petershagen im Landkreis Preußisch Eylau, Ostpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe Gmina Górowo Iławeckie
 Pęciszewko (ehemals Petershagen im Landkreis Schlawe, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern
 Powalice (Sławoborze) (ehemals Petershagen im Landkreis Kolberg-Körlin, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern
 Żelichowo (ehemals Petershagen im Landkreis Marienburg (Westpr.), Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Nowy Dwór Gdański

Petershagen ist der Name folgender Personen:

 Angelika Petershagen (1909–1995), deutsche Lokalpolitikerin und Autorin, Frau des Kommandanten der Universitätsstadt Greifswald
 Rudolf Petershagen (1901–1969), deutscher Offizier und Politiker